Scheid ist der Name oder Namensbestandteil von geographischen Objekten:

 -scheid, häufige Silbe in Toponymen

Gemeinden:
 Scheid (Eifel), Gemeinde im Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz

Gemeindeteile in Deutschland:
 Scheid (Büchenbeuren), Ortsteil der Gemeinde Büchenbeuren, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz, früher Teil der Hahn Air Base
 Scheid (Kürten), Ortsteil der Gemeinde Kürten, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Scheid (Lohmar), Ortsteil der Stadt Lohmar, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Scheid (Much), Ortsteil der Gemeinde Much, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Scheid (Remscheid), Ortsteil der kreisfreien Stadt Remscheid, Nordrhein-Westfalen
 Scheid (Ruppichteroth), Ortsteil der Gemeinde Ruppichteroth, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen

Gemeindeteile in der Schweiz:
 Scheid GR, Ortschaft in der Gemeinde Tomils im Kanton Graubünden

Berge und Erhebungen in Hessen (sortiert nach Höhe):
 Scheid (Bottenhorner Hochflächen) (538,7 m), in den Bottenhorner Hochflächen, bei Bottenhorn (Bad Endbach), Landkreis Marburg-Biedenkopf
 Scheid (Ehrenbach) (471,9 m), im Taunus, bei Ehrenbach (Idstein), Rheingau-Taunus-Kreis
 Scheid (Emmershausen) (407,7 m), im Taunus, bei Emmershausen (Weilrod), Hochtaunuskreis
 Scheid (Volkmarsen) (280,6 m), bei Volkmarsen, Landkreis Waldeck-Frankenberg

Halbinsel:
 Halbinsel Scheid, am Edersee bei Nieder-Werbe (Waldeck), Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen

Scheid ist der Familienname folgender Personen:
 Anja Wagner-Scheid (* 1974), deutsche Politikerin (CDU), MdL
 Balthasar Scheid (1614–1670), deutscher Hebraist und Hochschullehrer
 Cássio Scheid (* 1994), brasilianischer Fußballspieler
 Erich Mittelsten Scheid (1907–1993), deutscher Unternehmer
 Eusébio Scheid (1932–2021), brasilianischer Geistlicher, Erzbischof von Rio de Janeiro und Kardinal
 Everard Scheid, Everard Scheidius (1742–1794), niederländischer reformierter Theologe, Philologe und Orientalist
 Georg Adam Scheid (1838–1921), deutsch-österreichischer Unternehmer und Schmuckhersteller
 Harald Scheid (* 1939), Mathematiker und Hochschullehrer
 Jakob Scheid (* 1966), österreichischer Künstler
 Jens Mittelsten Scheid (* 1941), deutscher Mäzen
 Johann Scheid (1925–2008), deutscher Handwerkskammerpräsident und bayerisches Senatsmitglied
 Johann Bertram von Scheid genannt Weschpfennig (1580–1662), deutscher Amtmann und Politiker
 John Scheid (* 1946), französischer Historiker luxemburgischer Herkunft
 Jörg Mittelsten Scheid (* 1936), deutscher Unternehmer
 Karl Friedrich Scheid (1906–1945), deutscher Mediziner
 Richard Scheid (1879–1962), deutscher Gewerkschafter, USPD-Politiker und Minister der Münchner Räterepublik 
 Sebastian Scheid (* 1962), deutscher Keramiker
 Uwe Scheid (1944–2000), deutscher Sammler
 Volker Scheid (* 1959), deutscher Sportwissenschaftler und Hochschullehrer
 Werner Scheid (1909–1987), deutscher Neurologe und Psychiater
 Willi Max Scheid (1889–1932), deutscher Architekt und Hochschullehrer
 Wolfgang Scheid (1942–2009), deutscher Fußballspieler

Weiteres:
 Druckerei Scheid

Siehe auch:
 Scheidt
 Scheit